Poisson pyjama est un nom vernaculaire qui peut désigner différentes espèces de poissons rayés qui évoquent l'aspect d'un pyjama :

 Danio rerio ou poisson zèbre
 Sphaeramia nematoptera ou Apogon pyjama
 Plectorhinchus orientalis, l'un des poissons du genre Plectorhinchus, nommés « pyjamas » ou « gaterins » à Mayotte

Notes et références